Orsa peut faire référence à :

Marine
 La Classe Orsa, une classe de torpilleurs italiens utilisés par la Regia Marina.
 Orsa, un navire de cette classe.
 Le Orsa (F-567),  une frégate lance-missiles de la marine italienne acquise par la marine de guerre du Pérou   sous le nom de BAP Aguirre (FM-55) en 2004 et remis en service en 2009.

Toponymie
 La commune d'Orsa, une commune du comté de Dalécarlie en Suède.
 Orsa, une ville et siège de cette commune.

Divers
 ORSA, pour Operations Research Society of America, une société fondée en 1952 et qui a fusionné avec The Institute of Management Sciences (TIMS) fondé en 1953 pour fonder l'Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), une société académique américaine orientée vers la recherche opérationnelle et la gestion et le management.